Bordertown (Australië), een stad in Australië
Bordertown (1935), een film uit 1935 met Paul Muni en Bette Davis
Bordertown (1989), een televisiefilm uit 1989.
Bordertown (televisieserie), een televisieserie.
Bordertown (miniserie), een miniserie uit 1995.
Bordertown (2006), een film uit 2006 met Jennifer Lopez en Antonio Banderas
Bordertown (2016), een Finse televisieserie uit 2016.